Nyárasd (szk. Topoľníky), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Alsónyárasd (szk. Dolné Topoľníky), Nyárasd része
Felsőnyárasd (szk. Horné Topoľníky), Nyárasd része
Tósnyárasd (szk. Topoľnica), Nagyszombati kerület, Galántai járás